Тосуня́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Тосунян, Арам Араевич (род. 1993) — армянский футболист.
 Тосунян, Гарегин Ашотович (род. 1955) — российский банкир
 Тосунян, Эдвард Нерсесович (1936—2015) — советский архитектор.